Reclaim kan vara:

Reclaim (film)
Reclaim (EP)